Турку:

 Турку — город в Финляндии.
 Турку (аэропорт) — аэропорт в городе Турку.
 Замок Турку, или Абоский замок — шведский замок в Турку, Финляндия.

См. также 
 Улица Турку — улица в Санкт-Петербурге.